Der Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) ist einer der 20 Landesverbände im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) und für das Bundesland Berlin zuständig. Ihm gehören 71 Vereine mit 9.944 Mitgliedern an (Stand 2013).

Entwicklung und Geschichte 

Ein Versuch, den 1894 gegründeten Allgemeinen Deutschen Sport Bund (ADSB) auf eine breitere Grundlage zu stellen, scheiterte, weil sich die vertretenen elf Fußballvereine nicht interessiert zeigten. Am 1. August 1897 nahm der ADSB einen neuen Anlauf und fand vor allem bei den Athletik betreibenden Vereinen Unterstützung. Am 29. Januar 1898 gab es also, schon vor der Gründung des BLV in Berlin, die Gründung der Deutschen Sportbehörde für Athletik (heute: Deutscher Leichtathletik-Verband). Die Berliner Vereine fanden erst später zueinander, obwohl es schon viel früher Leichtathletik in Berlin gab. Georg Demmler führte den Vorsitz.

Am 15. November 1904 fand im Restaurant Jost in der Gitschiner Straße 122 am Halleschen Tor die Gründung des Berliner Leichtathletik-Verbandes (BLV) statt. Zuvor war es noch der Verband der Berliner Athletik Vereine (VBAV). Eine erneute Umbenennung zum Verband Brandenburgischer Athletik Vereine wurde Mitte der zwanziger Jahre vorgenommen. Otto Gronert vom SC Komet wurde am Gründungstag zunächst zum Vorsitzenden gewählt. Zweiter Vorsitzender wurde Paul Martin vom Charlottenburger SC 1902, dem heutigen SCC Berlin. Dem damaligen Vorstand gehörten außerdem Curt Frank (SC Marcomannia Berlin/1. Schriftführer), C. Adam (SC des Westens/2. Schriftführer) und Ernst Baage (SC Komet/Kassierer) an. Zwei Monate nach Gründung fand der erste VBAV-Verbandstag statt. Hier wurde Carl Diem zum Vorsitzenden gewählt, der das Amt bis 1920 innehatte. Anfangs gehörtem dem BLV insgesamt 44 Vereine mit 10.118 Mitgliedern an, da der Verband nur das verhältnismäßig kleine Berlin-West-Territorium umfasste.

Nach dem Zusammenbruch 1945 waren Vereine zunächst bis März 1946 verboten und der Sport stand unter kommunaler Aufsicht der Bezirksämter. Kommunale Sportgruppen wurden aus ehemaligen Vereinsgruppen gebildet und für ganz Berlin wurde eine Spartenteilung eingeleitet. Die Führung hatte das Hauptsportamt in der Mauerstraße. Erst 1949 wurden in West-Berlin Vereine wieder offiziell zugelassen.

2014 feiert der Berliner Leichtathletik-Verband (BLV) sein 100-jähriges Bestehen.

Organe des BlV

Präsidium

Verbandstag 

Mitglieder des BLV-Präsidiums und benannte Delegierte aus den Vereinen bilden das oberste Organ des Verbands – den Verbandstag. Die Aufgabe des Verbandstages besteht unter anderem darin das Präsidium, den Rechtsausschuss und den Kassenprüfer zu wählen. Des Weiteren geht es um die Bestätigung des Jugendwartes und um die Höhe des Verbandsbeitrages. Der Haushaltsplan wird zur Genehmigung vorgelegt, es gibt Beschlussfassungen über Anträge (auch Anträge zur Änderung der Satzung) und es wird entschieden, welche Aufnahmeanträge von Vereinen akzeptiert werden. Darüber hinaus wird auch der Ausschluss von Vereinen diskutiert.

Arbeitsgruppen 
Vor dem Verbandstag findet eine Versammlung der Vereinsjugendleiter statt. Hier werden die Mitglieder der AG Jugend sowie der Jugendwart für eine Dauer von drei Jahren gewählt. Alle Angelegenheiten aus den Bereichen Jugend- und Schülersport werden von der AG Jugend bearbeitet. Jeder Verein erhält für je 100 Jugendmitglieder eine Stimme, mindestens aber eine. Es ist verpflichtend, dass Mitglieder der AG Jugend einem Verein angehören, der eine Jugendabteilung betreibt. Beschlussfähig ist die AG Jugend, sobald der Wahl fünf Mitglieder beiwohnen.

Ein weiteres zu wählendes Gremium ist das Kampfrichterwesen. Dazu kommt die Kampfrichtervereinigung, die aus den gemeldeten Kampfrichtern der einzelnen Vereine besteht, zu einer Sitzung zusammen. Die Wahl erfolgt durch eine einfache Stimmenmehrheit, findet vor dem Verbandstag statt und ist ebenfalls ab einer Anwesenheit von fünf Mitgliedern beschlussfähig.

Rechtsausschuss 
Die Verbandsgerichtsbarkeit wird vom Rechtsausschuss nach den Bestimmungen der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ausgeübt. Ein Rechtswart und sechs Beisitzer bilden den Rechtsausschuss. Dabei müssen die sechs Beisitzer auch sechs unterschiedlichen Vereinen angehören. Unabhängig und an keine Weisungen gebunden kann der Rechtsausschuss verschiedene Ordnungsmaßnahmen aussprechen. Diese bestehen u. a. aus Ermahnungen, Auflagen, Geldbußen und befristeten oder dauernden Wettkampfsperren. Weiterhin kann der Rechtsausschuss Amtsausübungen aberkennen und Sperren gegen Vereine oder Leichtathletikgemeinschaften für den Wettkampfbetrieb aussprechen.

Abteilungen und Aufgaben

Leistungssport 
Dieser besteht hauptsächlich aus zwei Bereichen zum einen der Talentsichtung/Nachwuchsförderung und zum anderen der Spitzenleichtathletik der Erwachsenen. Im Bereich der Talentsichtung und Nachwuchsförderung finden zentrale Sichtungsmaßnahmen des Verbandes statt, an denen sich alle Schulen und Schüler beteiligen können, auch wenn sie noch keinem Verein angehören.

Talentsichtung 
Besonders erfolgreiche Vereine in der Nachwuchsleichtathletik werden alle zwei Jahre zum Talentzentrum ernannt. Das Regionalkonzept Leistungssport ist in Verbindung mit der AG Jugend und dem Jugendwart für die Ernennung zuständig. Eine dauernde Sichtungsarbeit und spezielles Stützpunkttraining wird von den Talentzentren angeboten. Die Stützpunkte befinden sich in der Rudolf-Harbig-Halle und im Sportforum Hohenschönhausen. Eine enge Kooperation mit den Sportschulen und ein hoher Ausbildungsstandard zeichnen die Talentzentren ebenso aus, wie die Teilnahme am Wettkampfsystem des Verbandes im vollen Umfang. Der SV Preußen Berlin, der SC Tegeler Forst, der SSC Berlin, der Hellersdorfer AC Berlin und der Köpenicker SC sind die derzeitigen Talentzentren (Stand 2012/13). Die Poelchau-Oberschule und das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin-Hohenschönhausen (anerkannte Eliteschulen des Sports) bieten besonders talentierten Athleten die Möglichkeit einer „dualen Karriere“. Die Aufnahme an einer Sportschule verlangt eine sportliche Empfehlung des BLV als wesentliche Voraussetzung, die ausschließlich in Auswertung der jeweiligen Schulsichtungen erfolgen kann.

Landes- und Bundestrainer

Breitensport und Lehrwesen 
Der Breitensport richtet sich an alle Athleten, bei denen der Wettkampfgedanke nur eine untergeordnete Rolle spielt. Es finden sich hier ehemalige Leistungssportler wie Neuentdecker der Leichtathletik wieder, die am Breiten-, Freizeit- und Erholungssport interessiert sind. Der BLV bietet hierfür verschiedene Lauftreffs und Sportfeste an. Vor allem bei Senioren finden sich immer mehr Anhänger des Breitensports.

Um eine hohe Qualität in Fach- und Sozialkompetenz im Verband zu sichern und zu gewährleisten, werden verschiedene Lehrgänge angeboten. Weiterhin geht es um die Sicherung eines steigenden Leistungsniveaus der olympischen Sportart Leichtathletik nachzukommen.

Lehrgänge:
 Trainer und Übungsleiterausbildung,
 Breitensportausbildung,
 Kampfrichterausbildung.

Erfolge 
Insgesamt fanden bisher 13 Länderkämpfe und 83 Deutsche Meisterschaften in Berlin statt. Die Berliner Leichtathleten haben von 1905 bis 2003 insgesamt 1803 Deutsche Meisterschaften erkämpft davon 1163 Deutsche Meisterschaften (West) und 640 Meisterschaften (DDR). Bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften (inkl. U20, U23 und U18) erkämpften Berliner Leichtathleten und Leichtathletinnen insgesamt 346 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen (dabei 50 Medaillen bei Olympischen Spielen).

Verbandsrekorde 
Die aktuellen Daten sind den Rekordlisten des BLV entnommen.

Bestleistungen in 100 Jahren 
Die besten 100 aus über 100 Jahren Leichtathletik in Berlin führen die Höchstleistungen, die bis 2013 im BLV aufgestellt wurden.

Literatur 
 Winfried Joch, Berliner Leichtathletik-Verband (Hrsg.): Schülerleichtathletik: Forderungen u. Ansprüche an ein Training mit Kindern im Schüleralter. Niedernhausen, Berlin 1982, ISBN 3-88500-183-7.

Weblinks 
 Webseite des Deutschen Leichtathletik-Verbands
 Satzung des BLV PDF
 Die besten 100 aus über 100 Jahren Leichtathletik in Berlin auf leichtathletik-berlin.de (PDF)
 100 Jahre Berliner Leichtathletik-Verband – Die Erfolge der Berliner Athleten bei Deutschen Meisterschaften seit 1904 auf germanroadraces.de
Berlin in der Leichtathletik Datenverarbeitung (LADV)

Einzelnachweise 

Leichtathletik (Deutschland)
Regionaler Sportverband (Berlin)
Gegründet 1904
Berlin